Новые Томешты () — село в Глодянском районе Молдавии. Наряду с сёлами Балатина, Старые Клокочены, Липовец и Старые Томешты входит в состав коммуны Балатина.

История 
27 февраля 1968 года село Новые Томешты объединено с селом Болотино. 

Постановлением правительства Республики Молдова № 882 от 22.01.1992 село Новые Томешты восстановлено.

География 
Село расположено на высоте 67 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Новые Томешты проживает 728 человек (353 мужчины, 375 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района